Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1933 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Simonne Mathieu et Elizabeth Ryan battent Sylvie Jung et Colette Rosambert en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1933
France Double dames
Sport en France en 1933
Mai 1933
Sport en juin 1933